Suhl est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Suhl, ville allemande située dans le land de Thuringe ;
 Ettenhausen an der Suhl, commune allemande de l'arrondissement de Wartburg dans le land de Thuringe.
 , montagne d’Allemagne de 572 mètres d'altitude dans le land de Hesse.

Hydronyme 
 , cours d’eau d’Allemagne, affluent droit de la Werra dans le land de Thuringe ;
 , cours d’eau d’Allemagne, affluent droit de la  dans les lander de Hesse et de Thuringe.

Patronyme 

 Eckart Suhl (1943-), joueur allemand de hockey sur gazon ;
  (1922-), physicien germano-américain ;
  (1753–1819), pasteur et avocat allemand ;
 Sebastian Suhl (1969-), chef d’entreprise américain du domaine de la haute couture.
  (1876-1947), neurologue et psychanalyste allemand.

Divers 
  ou concentration magnéto, effet de la physique du solide qui porte le nom du physicien germano-américain Harry Suhl.

Patronyme allemand